За свою карьеру британская музыкальная группа Depeche Mode записала более двухсот песен, включая композиции из тринадцати студийных альбомов, шести внеальбомных синглов, саундтрека и трибьют-альбома, а также многочисленные би-сайды.

В 1981 году Depeche Mode выпустили дебютный студийный альбом Speak & Spell, из одиннадцати песен с которого две («Big Muff» и «Tora! Tora! Tora!») были написаны Мартином Гором, остальные — Винсом Кларком, а основным вокалистом выступил Дэвид Гаан. Вскоре после выхода первой долгоиграющей пластинки Кларк покинул группу и роль главного сочинителя перешла к Гору. Авторский дебют Алана Уайлдера состоялся в 1983 году: он написал би-сайды «The Great Outdoors!» и «Work Hard» (совместно с Гором), а также две песни к третьему полноформатнику Construction Time Again. В 1991 году Гор совместно с Уайлдером записал песню для фильма Вима Вендерса «Когда наступит конец света», названную «Death’s Door», ремикс на которую  в 1993 году был выпущен в качестве би-сайда к синглу «Condemnation». На альбоме Playing the Angel 2005 года автором песен впервые выступил Гаан (он написал три песни совместно с Кристианом Айгнером и Эндрю Филлпоттом). Группа закрепила этот опыт на последовавших альбомах Sounds of the Universe и Delta Machine (на последнем соавтором Гаана выступил его друг Курт Инала). Не вошедшая в Sounds of the Universe песня «Oh Well» стала первой композицией, написанной Гааном и Гором совместно.

В 1999 году Мартин Гор был награждён премией имени Айвора Новелло, ежегодно присуждаемой Британской академией композиторов и авторов за вклад в британскую музыку.

Песни 

Заглавные песни синглов выделены жёлтым цветом. Студийные альбомы выделены синим цветом.

Кавер-версии 
Depeche Mode также записали несколько кавер-версий. В 1988 году «Route 66» Бобби Траупа выпускалась в качестве би-сайда к синглу «Behind the Wheel», «Лунная Соната» Бетховена в исполнении Алана Уайлдера появилась на стороне «Б» сингла «Little 15». На нескольких концертах в рамках турне в поддержку альбома Music for the Masses Гор исполнял песню «» группы Sparks, а на Рождество 1987 года  с песней был разослан членам официального фан-клуба группы (стоит также отметить, что позже Мартин включил «Never Turn Your Back on Mother Earth» в свой мини-альбом кавер-версий 1988 года Counterfeit e.p.). В 2001 году кавер на песню The Stooges «Dirt» был выпущен би-сайдом на сингле «I Feel Loved». В 2011 году Depeche Mode записали кавер-версию  песни «So Cruel» для трибьют-альбома группе U2 под названием AHK-toong BAY-bi Covered.

Статистика

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 

Depeche Mode
Depeche Mode